Castanea kan syfta på:
 Kastanjesläktet, ett släkte i familjen bokväxter

Geografi

Italien 

 Castanea delle Furie, ort, Sicilien, Messina,

USA 

 Castanea, Pennsylvania, ort i  Clinton County, 

Robotskapade Italienförgreningar